El municipio de Sherman (en inglés: Sherman Township) es un municipio ubicado en el condado de Huron en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1083 habitantes y una densidad poblacional de 8,32 personas por km².

Geografía 
El municipio de Sherman se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 130.1 km², de la cual 113,94 km² corresponden a tierra firme y (12,42 %) 16,15 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1083 personas residiendo en el municipio de Sherman. La densidad de población era de 8,32 hab./km². De los 1083 habitantes, el municipio de Sherman estaba compuesto por el 97,88 % blancos, el 0,46 % eran afroamericanos, el 0,46 % eran asiáticos, el 0,18 % eran de otras razas y el 1,02 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,85 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Huron (Míchigan)